Barouh ist der Familienname folgender Personen:
 François Barouh (* 1955), französischer Kanute
 Maïa Barouh, japanisch-französische Musikerin
 Marcel Barouh (* 1934), französischer Tischtennisspieler
 Pierre Barouh (1934–2016), französischer Komponist und Sänger